El Club Deportivo Santa Amalia es un equipo de fútbol español localizado en Santa Amalia, provincia de Badajoz. Fundado en 1969, Actualmente milita en el Primera División Extremeña.

Temporadas 

 22 temporadas en 3ª División

Referencias

Enlaces externos 

 Resultados de Fútbol perfil de equipo
 CD Santa Amalia Twitter

Santa Amalia
Santa Amalia
Santa Amalia
Santa Amalia (Badajoz)
Santa Amalia